Мехіко — столиця Мексики, центр Федерального округу.
 Мехіко — штат у Мексиці, столиця — місто Толука.
 Долина Мехіко — рифтова долина, на території якої міститься місто Мехіко та більша частина штату Мехіко.

Див. також 
 Мексико